Józef Klemens Mielżyński (1729-1792) – wojewoda poznański i kaliski, kasztelan poznański i kaliski
 Józef Mielżyński (1765-1824) – ziemianin, starosta klonowski, hrabia pruski od 1817
 Józef Mielżyński (1824-1900) – hrabia, ziemianin, członek pruskiej Izby Panów, prezes TPN